Il singolare del St. Petersburg Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–2, 7–6 (7–4) contro Magnus Gustafsson.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Daniel Vacek (quarti di finale)
  David Prinosil (quarti di finale)
  Filip Dewulf (semifinali)

 Mikael Tillström (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (campione)
 Carl-Uwe Steeb (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

St. Petersburg Open 1996
ATP Tour 1996